Tuta blu (Blue Collar) – film del 1978 diretto da Paul Schrader
 Blue Collar – album di Rhymefest del 2006